Комсомольский проспект — одна из улиц города Донецка. Расположена между улицей Розы Люксембург и  улицей Набережной.

История 

Улица названа в честь комсомольцев.

Описание 

Комсомольский проспект находится в Ворошиловском районе. Начинается от улицы Розы Люксембург и кончается у улицы Набережной.  Простирается с востока на запад . Длина улицы около 1,5 км.

Известные здания 
 Музей связи, д.22.
 Кафе "Сепар", д.17а.

Ссылки 

 Список вулиць Донецька
 Київська військово-картографічна фабрика. 2003. Донецьк. План-схема.
 Список вулиць Донецька з топономікою
 Перелік найменувань вулиць, проспектів, провулків, бульварів, площ та шосе міста Донецьк згрупований по адміністративних районах

Улицы Донецка
Ворошиловский район (Донецк)